Дмитрий Овсянников:
 Овсянников, Дмитрий Александрович (род. 1945) — советский и российский математик.
 
 Овсянников, Дмитрий Никитович (1923—1998) — генерал-майор авиации, Герой Советского Союза.